La Coppa Presidente della Repubblica è un torneo amichevole di pallavolo femminile riservato alle squadre nazionali. La competizione è organizzata dalla Federazione pallavolistica del Perù in occasione della Fiestas Patrias, ovvero, la festa nazionale per l'indipendenza del Perù. Il torneo si è disputato per la prima volta nel 2009.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni